Carpe diem, een Latijns spreekwoord
 Pluk de Dag (televisieprogramma), een (voormalig) Nederlands tv-programma van de TROS
 een bekend gedicht van C. Buddingh' uit 1966, waarin hij constateert dat een dekseltje op een ander potje past, en andersom